

Muziek 
 'Give peace in our time, O Lord', de Engelse vertaling van de christelijke hymne Da pacem Domine.
 Peace in Our Time (Big Country), het vierde studioalbum (en titelsong) van de Schotse band Big Country, uit 1988
 Lied op het album Icon 3 van John Wetton en Geoff Downes uit 2009
 Peace in Our Time (Good Riddance), het achtste studioalbum van de Amerikaanse punkband Good Riddance, uit 2015

Er zijn ten minste tien verschillende liedjes met deze titel geschreven.

Theater 
 Peace in Our Time (Coward), een toneelspel uit 1947 door Noël Coward

Boeken 
 Peace in Our Time (Oliver Onions), een roman uit 1923 door Oliver Onions
 Peace in Our Time (David Atkinson), een non-fictie-boek uit 1985 van David Atkinson
 Peace in Our Time?, een non-fictie-boek uit 1991 van June Goodfield en Mary Fitzgerald

Overig 
 Peace for our time, een bekende strofe van de Britse premier Neville Chamberlain in een speech op 30 september 1938 over het Verdrag van München; vaak ten onrechte 'Peace in our time' genoemd.